Kangrejoz es un colectivo de Músicos, de Producción Artística y Promoción discográfica, originario de Mendoza, Argentina. Como música es la primera banda latinoamericana musical de rock que incluye en parte relevante de su literatura, letras en idiomas originarios americanos como Mapudungun, Aimara, huarpe y Qom; mixturando rock con ritmos autóctonos de indoamérica.

Liderado por Goy Karamelo, nació en el año 2010, luego de su separación de Karamelo Santo. Actualmente han editado y producido más de 270 trabajos discográficos.

Historia 
Durante los últimos tres años recorrieron más de 300 ciudades del interior de Argentina,Chile y Brasil. Goy fue nombrado embajador cultural de la Provincia Argentina de Mendoza por decreto de su Gobernador Celso Jaque en el año 2008, junto a Mercedes Sosa.

Este proyecto como solista, Ogalde interpreta ritmos fusionados como Hip-Hop, Cumbia, Reggae, Ska, Saya, Huayno, Hardcore y Rock.

Miembros 
 Guillermo Goy Karamelo Ogalde Gluzman (Guitarra)
 Lucas Guzmán (Teclados)
 Adrián Frydman (Trompeta)
 Lucas Becerra (Batería)
 Noelia Pucci (Voz)
 Marcelo Amuchástegui (Bajo)

Discografía

Videografía 
 La trampa (director: Fido Grandia 2012)
 Salto al vacío (director: Fido Grandia 2013)
 DVD Fiesta De La Cerveza 2014

Referencias

Enlaces externos 

Grupos de reggae de Argentina
Grupos de rock de Argentina
Grupos de rock de Mendoza
Grupos de ska de Argentina
Cantautores de la Nueva canción
Grupos de música formados en 2010
Ciudadanos ilustres de la ciudad de Mendoza
Grupos de música con nombres de animales